Provincia di Sultan Kudarat, provincia delle Filippine
Sultan Kudarat, municipalità delle Filippine nella Provincia di Maguindanao